Questa è la lista dei calciatori che hanno giocato con la squadra norvegese del Tromsø Idrettslag. Le presenze si riferiscono a tutte le competizioni.

Tabella aggiornata al 3 novembre 2014.

Collegamenti esterni

Tromso